AEP Paphos (; Athletic Union Paphos) este un club de fotbal cipriot cu sediul în Pafos.Echipa susține meciurile de acasă pe Stadionul Pafiako cu o capacitate de 10.000 de locuri.

Legături externe 
 Official website 
 Fansite 

Cluburi cipriote de fotbal